Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy erhielten den Namen HMS Archer, benannt nach dem englischen Wort für Bogenschütze:

 HMS Archer (1801) war eine Brigg mit 12 Kanonen, die von 1801 bis 1815 im Dienst war.
 HMS Archer (1849), eine Schrauben-Sloop, lief 1849 vom Stapel und wurde 1866 abgewrackt.
 HMS Archer (1885) lief 1885 als Torpedo-Kreuzer vom Stapel und wurde 1905 außer Dienst gestellt.
 HMS Archer (1911) war ein Zerstörer der Acheron-Klasse, der 1911 in Dienst gestellt und 1921 verkauft wurde.
 HMS Archer (D78), ein Geleitträger der Long-Island-Klasse, wurde nach Ende des Zweiten Weltkriegs zum Handelsschiff umgebaut und 1962 abgewrackt.
 HMS Archer (P264) ist ein Patrouillenboot, das im Wesentlichen zu Ausbildungszwecken eingesetzt wird.

Literatur 
 

Archer